Eerste klasse (1967/1968) była 65. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii